Трешњевак је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 15 становника .

Географија 
Под њивама се налази 214,49 -{ha}-, воћњацима 32,51 -{ha}-, виноградима 1,16 -{ha}-, ливадама 148,63 -{ha}-, пашњацима 193,29 -{ha}- док остало земљиште заузима 4,12 -{ha}-.

Историја 
Насеље је основано 1809. године.

Демографија 
У насељу Трешњевак живи 21 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 60,1 година (58,3 код мушкараца и 61,4 код жена). У насељу има 14 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 1,71.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији